Christoph Zimmermann ist der Name folgender Personen:

* Christoph Zimmermann (Politiker), deutscher Grundbesitzer und Politiker 
 Christoph Zimmermann (Musiker) (um 1967–1999), deutscher Musiker, Mitglied von Feeling B 
 Christoph Zimmermann (Fahrzeugdesigner) (* um 1968), Schweizer Fahrzeugdesigner 
 Christoph Zimmermann (Ruderer) (* 1988), deutscher Ruderer 
 Christoph Zimmermann (Fußballspieler) (* 1993), deutscher Fußballer